O’Reilly Open Source Award —
Премия O’Reilly Open Source Award присуждается отдельным лицам за самоотверженность, инновации, лидерство и выдающийся вклад в open source. С 2005 по 2009 год награда была известна как Google-O’Reilly Open Source Award, но с 2010 года награды носят только название O’Reilly.

Примечания 

Это список победителей из числа людей, получивших ежегодную премию O’Reilly Open Source Awards.

2005 
 Лучший коммуникатор: Док Сирлс (соавтор «Манифеста Cluetrain» и старший редактор Linux Journal)
 Лучший евангелист: Джефф Во (Ubuntu Linux и среда рабочего стола Gnome)
 Лучший дипломат: Гейр Магнуссон-младший
 Лучший интегратор: Д. Ричард Хипп (SQLite)
 Лучший хакер: Дэвид Хайнемайер Ханссон (Ruby on Rails и 37Signals)

2006 
 Best Legal Eagle: Cliff Schmidt (Apache License)
 Best Community Activist: Gervase Markham (programmer) (Firefox)
 Best Toolmaker: Julian Seward (Valgrind)
 Best Corporate Liaison: Stefan Taxhet (OpenOffice.org)
 Best All-around Developer: Peter Lundblad (Subversion)

2007 
 Best Community Builder: Karl Fogel
 Best FUD Fighter: Pamela Jones
 Best Accessibility Architect: Aaron Leventhal
 Best Strategist: David Recordon
 Best Outstanding Lifetime Contributions: Paul Vixie

2008 
 Best Community Amplifier: Chris Messina — BarCamp, Microformats and Spread Firefox
 Best Contributor: Angela Byron — Drupal
 Best Education Enabler: Martin Dougiamas — Moodle
 Best Interoperator: Andrew Tridgell — Samba and Rsync
 Defender of Rights: Harald Welte — gpl-violations.org

2009 
 Best Open Source Database Hacker: Brian Aker — Drizzle and MySQL
 Database Jedi Master: Bruce Momjian — PostgreSQL
 Best Community Builder: Clay Johnson — Sunlight Labs
 Best Social Networking Hacker: Evan Prodromou — identi.ca and Laconica
 Best Education Hacker: Penny Leach — Mahara and Moodle

2010 
 Jeremy Allison — Samba
 Deborah Bryant
 Brad Fitzpatrick — memcached, Gearman, MogileFS, and OpenID
 Leslie Hawthorn — Google's Summer of Code
 Greg Stein — Subversion, Apache, Python

2011 
 Fabrice Bellard — QEMU, FFmpeg
 Karen Sandler — SFLC, licensing
 Keith Packard — X Window System
 Ryan Dahl — Node.js
 Kohsuke Kawaguchi — Jenkins

2012 
 Massimo Banzi
 Jim Jagielski
 Christie Koehler
 Bradley M. Kuhn
 Elizabeth Krumbach

2013 
 Behdad Esfahbod — HarfBuzz
 Jessica McKellar — Python Software Foundation
 Limor Fried — Adafruit Industries
 Valerie Aurora — Ada Initiative
 Paul Fenwick — Perl
 Martin Michlmayr — Debian Project

2014 
 Sage Weil — Ceph
 Deb Nicholson — MediaGoblin and OpenHatch.org
 John "Warthog9" Hawley — gitweb and Linux kernel site kernel.org
 Erin Petersen — Outercurve Foundation and Girl Develop It
 Patrick Volkerding — Slackware Linux

2015 
 Doug Cutting
 Sarah Mei
 Christopher Webber
 Stefano Zacchiroli
 Marina Zhurakhinskaya

2016 
 Sage Sharp
 Rikki Endsley
 VM (Vicky) Brasseur
 Máirín Duffy
 Marijn Haverbeke

2017 
 William John Sullivan, Executive Director, Free Software Foundation.
 Nithya Ruff, Senior Director, Open Source Practice Comcast Director, Linux Foundation, Boards of Directors.
 Tony Sebro, General Counsel, Software Freedom Conservancy; Outreachy coordinator.
 Katie McLaughlin, BeeWare / KatieConf.
 Juan González Gómez, R&D Engineer & Member of the CloneWars and FPGAwars communities

2018 
In 2018 the winner of each award was determined through open voting from nominees selected by O’Reilly.

 Most Impact Award: Kubernetes
 Breakout Project of the Year: HashiCorp — Vault
 Lifetime Achievement Award: Linux

2019 
 Most Impact Award: Let's Encrypt
 Breakout Project of the Year: Kotlin
 Lifetime Achievement Award: PostgreSQL

Премии в области информатики
Награды, появившиеся в 2005 году
Награды по алфавиту